

Sigle 
 Confederazione unitaria di base  – sindacato di base nato in Italia nel 1992.

Codici 
 CUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Columbia Owens Downtown, Columbia (Carolina del Sud), Stati Uniti
 cub – codice ISO 639-3 della lingua cubeo

Cinema 
Cub - Piccole prede (Welp) – film del 2014 diretto da Jonas Govaerts